Макака, або макак (Macaca) — рід ссавців з ряду приматів родини мавпові (Cercopithecidae).

Назва роду 
За словником Шарлеманя (1928) назва роду подається тільки в біноменах: Macacus cynamolgus L. (макака або мавпа яванська) та Macacus sinicus L. (мавпа китайська) (с. 21). За зоологічним словником Маркевича і Татарка (1983) рід подається як «макак» (Macaca Lacepede). Тут використано варіант назви, вжитий М. Шарлеманем з огляду на повну відповідність такої назви до латини.

Синоніми: Cynopithecus É. Geoffroy, 1835, Inuus É. Geoffroy, 1812, Magotus Ritgen, 1824 та ін.

Опис 
Макаки це примати середнього розміру: довжина тіла може варіюватися від 40 до 75 см, вага самців перевищує вагу самиць приблизно на 50% й може варіюватися від 2,5 до 18 кг. Довжина хвоста може бути від дуже короткої до довгої, аж до довжини тіла. Колір хутра варіюється між коричневим, сірим і чорним. Лице голе й опукле.

Поширення 
Досить поширені в Азії: від Афганістану до Китаю, від островів Південно-Східної Азії до Японії. Крім того, один вид, Macaca sylvanus живе на Північному Заході Африки й у Гібралтарі. Середовища проживання різноманітні: від тропічних лісів до гір, навіть вище  2000 м над рівнем моря.

Спосіб життя 
Це тварини з денною активністю, які добре лазять по деревам. Поживою є в основному фрукти, але макаки також споживають інші частини рослин, а іноді й комахи, яйця птахів, дрібних хребетних і в деяких випадках навіть молюсків. Вони живуть в групах, сформованих від 10 до 100 осіб, в яких доросле населення містить самиць в кількості у три-чотири рази більшій, ніж самців. Надлишки самців утворюють групи лише самців. Вагітність триває від 160 до 170 днів, народжується одне дитинча. Статева зрілість досягається у 3—4 роки для самиць і 6—7 років у самців. Середня тривалість життя становить від 15 до 20 років в дикій природі, але може бути до 30 років в неволі.

Зв'язок з людьми 
Кілька видів макак широко використовуються в випробуваннях на тваринах, зокрема, в галузі неврології з зорового сприйняття і зорової системи. Майже всі (73-100%) домашніх тварин і перебуваючих в неволі макак є носіями вірусу герпесу B. Цей вірус є звичним для макак, який у них не спричинює тяжкої хвороби, тоді як для людини є як рідкісним, так і потенційно смертельним.

Таксономія 
Відноситься до підродини мавпові (s. str.) (Cercopithecinae) і триби павіанів (Papionini), один з 7 родів цієї триби:

 триба Papionini
 рід Macaca (24 види) — макака
 рід Lophocebus (6 видів)
 рід Rungwecebus (1 вид)
 рід Papio (5 видів) — павіан
 рід Theropithecus (1 вид)
 рід Cercocebus (6 видів)
 рід Mandrillus (2 види) — мандрил

Наступна кладограма, отримана шляхом порівняння мітохондріальної ДНК, показує внутрішню систематику макак:

Видовий склад 
Рід Макака включає 25 сучасних видів:

 M. arctoides
 M. assamensis
 M. brunnescens
 M. cyclopis
 M. fascicularis
 M. fuscata — макака японський
 M. hecki
 M. leonina
 M. leucogenys
 M. maura
 M. mulatta — макака резус
 M. munzala
 M. nemestrina
 M. nigra
 M. nigrescens
 M. ochreata
 M. pagensis
 M. radiata
 M. selai
 M. siberu
 M. silenus
 M. sinica
 M. sylvanus — макака лісовий
 M. thibetana
 M. tonkeana

Крім того, відомо кілька викопних видів: Macaca anderssoni, Macaca jiangchuanensis, Macaca libyca, Macaca majori

Галерея

Посилання 
 Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed) 
 

Мавпові